Хуан Карлос може да се отнася за:

 Хуан Карлос I (р. 1938) – крал на Испания (1975 – 2014)
 Хуан Карлос Фереро (р. 1980) – испански тенисист

Вижте също 
 Карлос